Der kleine Muck – film del 1921 diretto da Wilhelm Prager
Der kleine Muck – film del 1924 prodotto in Austria
Der kleine Muck – film del 1944 diretto da Franz Fiedler
Der kleine Muck – film tv del 1971 diretto da Otto Anton Eder